Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Roumanie.

Faits marquants 
 En finale du simple, Grigor Dimitrov bat Lukáš Rosol et décroche ainsi son  en simple sur le circuit ATP.
 En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău se défont en finale de Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski pour remporter respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Protected ranking (classement protégé)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
   
 
 

ATP 2014
Bucarest
2014 en Roumanie
Tennis en avril 2014